Armando Macci (1929-2009) – calciatore italiano
 Torre dei Macci – edificio trecentesco di Firenze
 Via de' Macci – strada di Firenze